Charybdis är ett släkte av kräftdjur. Charybdis ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Noter

Externa länkar 

Simkrabbor